Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1996 enthält alle gemeldeten Stammspieler sowie Ersatzspieler, die in der polnischen I liga im Schach 1996 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KS Polonia PKO BP Warszawa, MOK Chrobry Głogów und KS Pocztowiec TP S.A. Poznań in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KS Maraton Handel 2000 Warszawa neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 85 Spieler zum Einsatz, von denen 51 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 11 Partien war Dominik Pędzich (Polonia Warszawa), je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten seine Mannschaftskollegen Bartłomiej Macieja und Agnieszka Brustman. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Krzysztof Sznapik (Maraton Warszawa) mit 5 Punkten aus 6 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1996), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1996; LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia PKO BP Warszawa

KSz Pribo Hańcza Suwałki

MOK Chrobry Głogów

MZKS Pocztowiec Poznań

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

ZPD Technolog Jasień

PTSz Płock

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

GKS Gedania Gdańsk

KS Maraton Handel 2000 Warszawa

BKS Chemik Bydgoszcz

WKSz Hetman Wrocław

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1996
1 Liga Schach 1996